Ein gefährlicher Auftrag  ist Filmtitel von
 Crime Spree – Ein gefährlicher Auftrag, kanadisch-britisch-US-Film von Brad Mirman 
 „Ein gefährlicher Auftrag“, österr. Titel von  Bestimmung Tokio, US-Kriegsfilm (1943)